Ko Rentemeester (1936), olympisch roeier
 Ko Rentmeester (1865-1942), acteur